Виталий Андреев:
 Андреев, Виталий Николаевич (род. 1963) — советский стрелок из лука.
 Андреев, Виталий (горнолыжник) (род. 1969) — советский и российский горнолыжник.
 Андреев, Виталий (футболист) (род. 1986) — эстонский футболист.